Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Denver 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Lori McNeil che ha battuto in finale Manon Bollegraf 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Susan Sloane (quarti di finale)
 Manon Bollegraf (finale)
 Gretchen Magers (primo turno)
 Lori McNeil (campionessa)

 Carrie Cunningham (semifinali)
 Patty Fendick (semifinali)
 Mareen Harper (quarti di finale)
 Amanda Coetzer (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Denver 1991